Charlie Wilson – cantante statunitense
 Charlie Wilson – politico statunitense